Damernas turnering i handboll vid Olympiska sommarspelen 2008 arrangerades mellan 9 och 23 augusti, på arenorna Olympic Sports Centre Gymnaisum och Nationella inomhusstadion i Peking. Tolv nationer var med i turneringen. De fyra bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lagen som blev 5:a och 6:a i varje grupp blev placerade 9-12. Förlorarna i kvartsfinalerna spelade om 5-8 plats.

Medaljörer

Slutlig ställning

Huvudturnering

Grupp A

Grupp B

Spelschema

Omgång 1 (Gruppspel)

Omgång 2 (Gruppspel)

Omgång 3 (Gruppspel)

Omgång 4 (Gruppspel)

Omgång 5 (Gruppspel)

Slutspel

Kvartsfinaler

Klassificeringsmatcher

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Se även
Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 2008

Damer